Паскаль Поль Винсент Комелад (род. 30 июня 1955 года) — французский композитор и музыкант каталонского происхождения.

Комелад родился в Монпелье, Франция. Прожив несколько лет в Барселоне, под влиянием электронной музыки и группы Heldon Паскаль написал свой первый альбом, «Fluence».

Впоследствии его музыка стала более акустической, стали использоваться игрушечные инструменты, как сольно, так и в составе группы Комелада Bel Canto Orquestra.

Комелад сотрудничал с множеством музыкантов, работающих в различных жанрах — Робертом Уайеттом, Яки Либецайтом, Faust, Christophe Miossec, PJ Harvey и другими.

Дискография 
 1975: Fluence
 1978:
 Séquences Paiennes
 Vertical Pianos
 1980:
 Paralelo
 Ready-Made
 1981: Slow Music
 1982:
 Sentimientos
 Irregular Organs
 1983:
 Fall Of Saigon
 Logique du Sens
 1984:
 La Dialectique Peut-Elle Casser des Briques ?
 Bel Canto Orquestra
 Milano Enharmonisto
 Précis de Décomposition Bruitiste
 Scénes de Musique Ralentie
 Détail Monochrome
 1986: Bel Canto
 1987: El Primitivismo
 1988:
 Impressionnismes
 Rock Del Veneno
 1989:
 33 Bars
 Cent Regards
 1991:
 Ragazzin' The Blues
 Pataphysical Polka
 Haikus de Pianos
 1992:
 Traffic d’Abstraction
 Topographie Anecdotique
 El Ermitaño — с Bel Canto Orquestra
 1993: Yo Quiero Un Tebeo
 1994: Danses Et Chants de Syldavie
 1995: El Cabaret Galactic
 1996:
 Musiques Pour Films Vol.2
 Tango Del Rossello
 Un samedi Sur la Terre — саундтрек
 1997:
 Un Tal Jazz
 Oblique Sessions -с Pierre Bastien, Jac Berrocal и Jaki Liebezeit
 1998:
 L’Argot du Bruit
 ZumZum.Ka
 Bel Canto Orquestra In Concerto
 1999:
 Musiques De Genre
 Live In Lisbon and Barcelona
 Oblique Sessions II — с Richard Pinhas
 Swing Slang Song — c PJ Harvey
 2000:
 Aigua de Florida Classes de Música a la Granja — с Llorenç Balsach
 André Le Magnifique — саундтрек
 September Song — с Robert Wyatt
 Pop Songs Del Rossello — с Gérard Jacquet
 Pastis Catalan (ограниченное издание в 50 экземпляров)
 2001:
 La Isla Del Holandés — с José Manuel Pagan
 Pop Songs Del Rossello 2 — с Gérard Jacquet
 2002:
 Sense el Resso del Dring
 Psicotic Music' Hall
 2003:
 Logicofobisme del Piano en Minuscul
 Musica Pop (Danses de Catalunya Nord)
 2004:
 La Filosofia del Plat Combinat
 Back to Schizo 1975—1983
 2005: Espace Détente — саундтрек
 2006:
 Espontex sinfonia
 La Manera Més Salvatge — с Enric Casasses
 Stranger In Paradigm
 2007:
 Monofonicorama
 Mètode de rocanrol
 2008:
 Compassió pel dimoni
 2009:
 A Freak Serenade (Because) / Friki serenata (Discmedi)
 2010
 Montpellier — совместно с Жераром Пансанелем (фр.) и Пепом Паскуалем (фр.)
 N’ix — с Энриком Касассесом (англ.)
 2011
 Pascal Comelade & Cobla Sant Jordi — совместно с Cobla Sant Jordi
 Somiatruites — с Albert Pla
 2013
 Flip Side (Of Sophism) — с Richard Pinhas
 El pianista del antifaz
 Mosques de colors — с Pau Riba
 Despintura fonica
 Avis aux inventeurs d'épaves — книга со 166 рисунками Комелада и двумя 7-дюймовыми синглами

Композиторы Франции
Кинокомпозиторы Франции